Kristiernsson, Christernsson och Christiernson kan avse:

Under medeltiden
Abraham Kristiernsson (Leijonhufvud) (död 1499), svenskt riksråd
Bengt Kristiernsson (Oxenstierna) (1452–1495), svenskt riksråd
Esbjörn Kristiernsson Djäkn, svensk fogde
Gabriel Kristiernsson (Oxenstierna) (omkring 1500–1585), svensk riksråd
Johan Kristiernsson (Vasa) (omkring 1426–1477), svensk riddare och svenskt riksråd
Karl Kristiernsson (Vasa) (död 1440), svenskt riksråd
Nils Kristiernsson (Vasa) (1430-talet–1464), svensk riddare och svenskt riksråd
Sten Kristiernsson (Oxenstierna) (död 1516), svensk riddare och svenskt riksråd

I modern tid
Adolf Christiernson (1875–1958), svensk redaktör och politiker
Agnes Christiernsson (1851–1935), svensk skådespelare, känd som Agnes Christenson
Axel Christiernsson (1848–1919), svensk grosshandlare
Carl-Axel Christiernsson (1898–1969), svensk direktör och friidrottare
Henrik Christiernsson (1845–1915), svensk regissör och dramatiker
Lee Christiernsson (född 1974), svensk snickare och programledare, tidigare Björn Christiernsson, känd från Äntligen hemma
Nils Christiernsson (1883–1940), svensk politiker
Sie Christiernsson (1859–1923), finlandssvensk skådespelare
Thor Christiernsson (1876–1941), svensk skådespelare och regissör
Ulf Christiernsson (1913–1994), svensk strids- och trafikflygare